Гаштан Хосе Министро Элиаш (; родился 24 ноября 1990 года в Лориньяне, Португалия) — португальский профессиональный теннисист.

Общая информация 
Гаштан один из двух детей Гаштана и Долорес Элиаш, есть сестра — Беатрис. Отец — бизнесмен и бывший спортсмен (занимался Мотокроссом), мать работает совместно с мужем.

Начал играть в теннис в возрасте четырёх лет вместе с отцом. Любимая поверхность — хард, любимый турнир — Эшторил. Кумирами в мире тенниса в детстве были Джеймс Блейк и Роджер Федерер.

Помимо тенниса увлекается видеоиграми, футболом и сёрфингом, болельщик футбольных команд Спортинг, Реал Мадрид и Ливерпуль.

Имеет прозвище — Пепе (PePe).

Спортивная карьера 
В мае 2006 года в качестве лаки-лузера Элиаш попал на свой первый турнир в Мировом туре АТП у себя на родине в Эшториле. В феврале 2007 года он впервые сыграл за сборную Португалии в Кубке Дэвиса. В ноябре того же года Гаштану удалось В Мексике выиграть первый титул из серии «фьючерс». Первый свой турнир серии «челленджер» Элиаш выиграл спустя пять лет в октябре 2012 года в Рио-де-Жанейро. Ещё один «челленджер» Гаштан взял в апреле 2013 году в Сантусе. В мае на турнире АТП в Оэйраше он вышел в четвертьфинал. В июле того же года португалец дебютировал в основной сетке турнирах серии Большого шлема, сыграв на Уимблдонском турнире. В ноябре 2015 года Элиаш победил на двух «челленджерах» в Южной Америке.

В феврале 2016 года он смог пробиться в четвертьфинал турнира АТП в Сан-Паулу. В апреле того же года Элиаш одержал победу на «челленджере» в Турине и впервые попал в первую сотню мирового рейтинга теннисистов, став пятым представителем Португалии в истории, кому это удалось. Следующий «челленджер» он выиграл в мае в Местре. В июле Гаштан вышел в полуфинал на грунтовых турниров в Бостаде и Умаге. В августе Элиаш выступил на первой в карьере Олимпиаде, которая проводилась в Рио-де-Жанейро. В одиночном и парном разрядах он выступил одинаково, проиграв свои матчи на стадии второго раунда. Осенью на зальном турнире в Стокгольме в матче второго раунда Гаштан впервые смог обыграть игрока из Топ-10. Он выбил с турнира № 7 в мире на тот момент Гаэля Монфиса и вышел в четвертьфинал. В рейтинге Элиаш поднялся на 57-ю строчку.

Следующий раз выйти в четвертьфинал турнира АТП Элиаш смог в мае 2017 года на грунте в Лионе. В октябре он выиграл «челленджер» в Кампинасе.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (25)

Победы (11)

Поражения (14)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (10)

Победы (2)

Поражения (8)

Примечания 

Теннисисты Португалии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года